Arizelocichla milanjensis és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita localment els boscos de les muntanyes de Zimbàbue i Moçambic.

Referències 

Arizelocichla